een typisch Nederlandse borrel die bestaat uit een glaasje citroenjenever waaraan een theelepel suiker is toegevoegd
 Citroentje met suiker (televisieserie), een Nederlandse komedieserie uit 1972
 een sjako van grove stof met een wit-gele pompon, gedragen door de manschappen van de infanterie van het Nederlandse leger eind 19e eeuw